Die Verhandlung ist:

 Titel einer Kurzgeschichte von Stanisław Lem, siehe Pilot Pirx#Die Verhandlung
 Titel eines Hörspiels von Kadir Sözens von 1993, siehe Die Verhandlung (Hörspiel)

Siehe auch:
 Verhandlung